Храм Христа Спаситеља може бити:
 Храм Христа Спаситеља у Бањој Луци
 Храм Христа Спаситеља у Москви